Открытый чемпионат Варшавы 2008 — 8-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Польше и являющегося частью тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 9 по 15 июня в Варшаве. Соревнование начинало серию грунтовых турниров, располагающихся в календаре серии после Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Николай Давыденко (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Николай Давыденко выигрывает 3-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Томми Робредо уступает 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мариуш Фирстенберг выигрывает свой 1-й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 7-й за карьеру.
 Марцин Матковский выигрывает свой 1-й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 7-й за карьеру.

Ссылки

См. также 
 Orange Warsaw Open

 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP

 Портал: Теннис

Польша
Теннис
Июнь 2008 года
2008